Deuflhard ist der Familienname folgender Personen:

 Amelie Deuflhard (* 1959), deutsche Kulturmanagerin; seit 2007 Intendantin der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg
 Peter Deuflhard (1944–2019), deutscher angewandter Mathematiker